Mount Matheson kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Matheson, Östantarktis, 
 Mount Matheson, Västantarktis,

Kanada 

 Mount Matheson, British Columbia, berg,